Расько:
 Расько, Владимир Николаевич (род. 1944) — советский хоккеист.
 Расько, Игорь Владимирович (род. 1966) — советский и российский хоккеист.